Wimbledon Championships 1953 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på græsbaner. Det var den 67. udgave af Wimbledon Championships og den tredje Grand Slam-turnering i 1953. Den blev spillet på The All England Lawn Tennis & Croquet Club i Wimbledon, London, England i perioden 22. juni – 3. juli 1953.

Fire af titlerne blev vundet af amerikanske spillere. Herresingletitlen blev vundet af Vic Seixas, som i finalen vandt over Kurt Nielsen med 9-7, 6-3, 6-4. Det var Vic Seixas' første Wimbledon-titel i herresingle, og begge spillere var i Wimbledon-finalen i herresingle for første gang. Seixas vandt endvidere mixed double-titlen sammen med Doris Hart. I damesingle sejrede Maureen Conolly i finalen over Doris Hart med 8-6, 7-5 og vandt dermed sin anden damesingletitel i Wimbledon. Hart vandt også i damedouble sammen med Shirley Fry, og det amerikanske par vandt dermed titlen for tredje år i træk. Endelig vandt australierne Lew Hoad og Ken Rosewall herredoublemesterskabet.

Resultater 

Nedenfor er resultaterne i seniorrækkerne anført fra ottendedelsfinalerne og frem i singlerækkerne og fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Eksterne henvisninger 
 Wimbledon

1953
Sport i 1953